Ra'am steht als Kurzform für:

 Reshima Aravit Meuhedet, Partei in Israel, siehe Vereinigte Arabische Liste

RAAM steht als Abkürzung für:

 Race Across America, jährlich stattfindender Radmarathon